The Little Things (Colbie Caillat), een single van de Amerikaanse zangeres Colbie Caillat
The Little Things (film), een Amerikaanse misdaadthriller uit 2021 geregisseerd door John Lee Hancock

Zie ook
Little Things, een nummer van de Brits-Ierse boyband One Direction